Kommunerna i Tarragonaprovinsen är 183 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Katalonien i Spanien.

Provinskod: 43

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Katalonien
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i Katalonien
Spaniens kommuner
Spaniens provinser